Бахмутов Володимир Георгійович ( 1956) — український геофізик.
 Бахмутов Георгій Петрович (1914—2012) — український художник.
 Бахмутов Ігор Анатолійович ( 1971) — радянський/російський хокеїст, правий нападник. Майстер спорту міжнародного класу.
 Бахмутов Сергій Іванович ( 1947) — заслужений тренер України з боксу.